Der Name Cottens bezeichnet verschiedene Gemeinden in der Schweiz:
die Gemeinde Cottens (FR) im Kanton Freiburg 
die Gemeinde Cottens (VD) im Kanton Waadt